Эль-Молар ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Медио-Харама. Занимает площадь 50,3 км². Население — 7645 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 42 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
  Ayuntamiento de El Molar
  Fotos y foro de EL MOLAR
  C.D. Molareño
  Juventud El Molar
  Plan Local de Convivencia de El Molar

Города провинции Мадрид
Муниципалитеты Мадрида